Маріон Маруска була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Майке Бабель.

Домінік Ван Рост виграла титул, перемігши у фіналі Сільвію Фаріну з рахунком 4–6, 7–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Сандрін Тестю (півфінал)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Домінік Ван Рост (переможниця)
  Барбара Шетт (1-ше коло)
  Сандра Клейнова (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна (фінал)
  Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
  Маріон Маруска (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1998
Тур WTA 1998